Шато́-Шино́н (Віль), Шато-Шінон (Віль) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний схід від Парижа, 90 км на захід від Діжона, 60 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 891 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1748,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету Шато-Шинон-Віль
 [ Розташування муніципалітету Шато-Шинон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр